Герцог де Гранада-де-Эга — испанский аристократический титул. Он был создан 29 марта 1729 года королем Испании Филиппом V для генерал-капитана Хуана де Идиакеса и Эгуии, сына Франсиско де Идиакеса и Манрике де Исаси и Марии Луизы Эгуия и Ираррага.

Название герцогского титула происходит от названия района у реки Эга, притока Эбро в Наварре.

Герцоги де Гранада-де-Эга

История герцогов Гранада-де-Эга 
 Хуан де Идиакес де Эгуия (ум. 1736), 1-й герцог де Гранада-де-Эга. Был женат на своей племяннице Марии Антонии де Веласко и Ибаньес Сеговия, 4-й , 7-й графине де Салазар, 9-й  (брак бездетен). Ему наследовал его племянник:
 Антонио де Идиакес и Гарниса (1686—1755), 2-й герцог де Гранада-де-Эга, маркиз де Вальдеторрес, сын Педро Идиакеса и Эгуии, и Марии Магдалены де Гарниса и Кордова. Был женат на Марии Исабель Аснарес де Гарро и Эстеверс, 8-й графине де Кортес, 5-й графине де Хавьер, виконтессе де Солина, 12-й виконтессе де Мурусабаль де Андион. Ему наследовал его сын:
 Игнасио Идиакес и Аснарес Гарро (1 ноября 1713 — 1 апреля 1769), 3-й герцог де Гранада-де-Эга, 6-й граф де Хавьер, 9-й маркиз де Кортес, 4-й маркиз де Вальдеторрес, виконт де Солина, 13-й виконт де Мурусабаль де Андион. Был женат на Марии Хосефе де Палафокс и Бардакси, дочери Бернабе Ребольедо де Палафокса, 2-го . Ему наследовал его сын:
 Франсиско де Борха де Идиакес и Палафокс (28 апреля 1755 — 17 марта 1817), 4-й герцог де Гранада-де-Эга, 10-й маркиз де Кортес, 5-й маркиз де Вальдеторрес, 7-й граф де Хавьер, виконт де Солина, 14-й виконт де Мурусабаль де Андион. Был женат на Марии Агустине де Карвахаль и Ланкастр, дочери герцога де Абрантес. Ему наследовал его сын:
 Франсиско Хавьер де Идиакес и Карвахаль (17 августа 1778 — 20 октября 1848), 5-й герцог де Гранада-де-Эга, 11-й маркиз де Кортес, 6-й маркиз де Вальдеторрес, 8-й граф де Хавьер, виконт де Солина, 15-й виконт де Мурусабаль де Андион. Был женат на Марии дель Пилар Антонии дель Корраль и Аслор. Ему наследовал его внук:
 Франсиско Хавьер Аслор де Арагон и Идиакес (26 мая 1842 — 11 апреля 1919), 6-й герцог де Гранада-де-Эга, 12-й маркиз де Кортес, 7-й маркиз де Вальдеторрес, 9-й граф де Хавьер, виконт де Солина, 16-я виконтесса де Мурусабаль де Андион, 12-й граф де Реаль, 16-й герцог де Вильяэрмоса, 13-й граф де Луна, 9-й , 12-й граф де Синаркас, 25-й виконт де Вильяновап и виконт де Чельва, сын Марии де ла Консепсьон де Идиакес и дель Корраль, 15-й виконтесс де Мурусабаль де Андион, и Хосе Антонио Аслора де Арагона и Фернандеса де Кордовы, 9-го графа дель Реаль. Он был женат на Исабель Марии Уртадо де Сальдивар и Эредия, дочери Хосе Мануэля Уртадо де Сальдивара и Фернандеса де Вильявисенсио, 4-го графа де Сальдивара, виконта де Портокарреро и маркиза де Вильявьеха. Ему наследовал его сын:
 Хосе Антонио Аслор де Арагон и Уртадо де Сальдивар (14 января 1873 — 18 июля 1960), 7-й герцог де Гранада-де-Эга, 17-й герцог де Вильяэрмоса, 2-й герцог де Луна, 13-й маркиз де Кортес, 10-й , 13-й маркиз де Вальдеторрес, 14-й граф де Луна, 10-й граф де Хавьер, 10-й граф де Гуара, виконт де Солина, 18-й виконт де Мурусабаль де Андион, граф дель Реаль и . Был женат на Марии Исабель Гильомас и Каро, 11-й , 7-й  и графине де Вильялькасар-де-Сирга. Ему наследовала её дочь:
 Мария дель Кармен Аслор е Арагон и Гильомас (20 октября 1912 — 29 декабря 1988), 8-я герцогиня де Гранада-де-Эга, 6-я . Муж — Альфонсо де Мартос и Сабальбуру, 7-й , 8-й маркиз де Итурбиэта, сын Альфонсо Артоса и Арискума, 6-го маркиза де Касса-Тилли, 7-го маркиза де Итурбиэта, 4-го  и 5-го . Ей наследовал их сын:
 Хуан Альфонсо Мартос и Аслор де Арагон (род. 28 августа 1942), 9-й герцог де Гранада-де-Эга, 9-й маркиз де Итурбиэта, 8-й маркиз де Касса-Тилли. Женат на Фатиме Бласкес и Лора.

Источники 
 Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios Españoles, Instituto «Salazar y Castro», C.S.I.C.

Ссылки 
 Duques de Granada de Ega

Герцоги Испании
Гранды Испании